«Башкортостан укытыусыһы» (Учитель Башкортостана; ) — ежемесячный научно-педагогический и методический журнал на башкирском и русском языках.

История 
Журнал начал издаваться с февраля 1920 года под названием «Мэгэриф эштэре» («Дела просвещения») в Стерлитамаке на старобашкирском языке.

С февраля 1924 года журнал издаётся в Уфе под названием «Белем» («Знание»), а с октября 1931 года — «Культура революцияхы» («Культурная революция»).

На страницах освещались проблемы введения латиницы и кириллицы в Башкирской АССР, литературного башкирского языка, выпусков учебников и учебно-методических пособий.

Современное название — «Башкортостан укытыусыхы» журнал получил в мае 1936 года.

В 1941—1952 годы журнал временно прекращает издаваться.

До 2006 года учредителем журнала являлось Министерство образования Республики Башкортостан, а с 2006 года — Управление по делам печати, издательства и полиграфии при Правительстве Республики Башкортостан.

С 2008 года сооучредителями журнала также стали Министерство образования Башкортостана и коллектив редакции.

Описание журнала 
Журнал предназначен для работников системы образования. В нём публикуются материалы по пропаганде передового педагогического опыта, а также учебно-методические статьи, план-конспекты уроков, учебные планы и программы и так далее.

В журнале имеются отделы «Башкирский язык и литература», «Начальная школа», «Русский язык и литература», «Национальные языки и литературы»,  «Краеведение», «Естественные и точные науки», «Воспитание и дополнительное образование». Основные рубрики журнала: «Время и образование», «Дошкольное воспитание», «Иностранный язык в школе», «Профессиональное образование», «Управление образованием», «Юридическая консультация», «Советы психолога», «В помощь классному руководителю», «Башкирский язык в русской школе», «Трибуна директора» и другие.

Кроме башкирского и русского языков, часть материалов печатаются на английском, марийском, немецком, татарском, удмуртском, французском и чувашском языках.

Журнал распространяется в Республике Башкортостан и в соседних к нему субъектах Российской Федерации.

Главные редакторы 
 Ченекаев Тухватулла Гиззатуллович (Тухват Ченекай, с 1920 по 1925 год)
 Имай Насыри (1925—1931 гг.)
 Гайнуллин С. (1931—1936 гг.)
 Давлетшин Г. Д. (1936—1938 гг.)
 Шагибекова М. (1938—1941 гг.)
 Ишбулатов Г. Г. (1952—1955 гг.)
 Бикметов Н. И. (1955—1961 гг.)
 Шункаров А. В. (1961—1966 гг.)
 Иргалин Г. Д. (1966—1969 гг.)
 Гарипов А. М. (1969—1971 гг.)
 Гумеров С. Я. (1971—2005 гг.)
 Давлетбирдина Т. С. (2005—2007 гг.)
 Каримов С. Г. (с 2007 года)

Примечания

Ссылки 
 Статья в Башкирской энциклопедии
 Статья в Башкортостан: краткая энциклопедия

Журналы СССР
Журналы на башкирском языке
Журналы Башкортостана